27-й чемпионат Узбекистана по футболу 2018 года среди клубов Про-лиги. Проводился с 1 марта по 30 ноября 2018 года. Победитель турнира — ФК «Андижан» завоевал путёвку в Суперлигу.

Участники

Про А Лига

Итоговая таблица

Про Б Лига

Итоговая таблица

Плей-офф за выход в Суперлигу

1-й раунд 
Матчи между 2-м клубом Лиги А и 2-й командой Лиги В, а также между 3-м клубом Лиги А и 1-й командой Лиги В.

2-й раунд 
Матчи между победителями 1-го раунда и 10-м, 11-м клубами Суперлиги.

Бомбардиры

См. также 
 Суперлига 2018
 Вторая лига Узбекистана 2018
 Кубок Узбекистана 2018

Источники

Ссылки 

2018
Спорт в Узбекистане в 2018 году